Жизнин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жизнин, Станислав Захарович (род. 1945) — советский и российский дипломат, учёный.
 Серафим Жизнин (1877—1937) — игумен, родился в Новгородской губ., Белозерском уезде, дер. Большое Кожино.